Power metal – podgatunek muzyki metalowej 
 Power Metal (album) – czwarty studyjny album heavymetalowego zespołu Pantera
 Power Metal (demo) – trzecie demo amerykańskiego zespołu heavymetalowego Metallica

Zobacz też